Bistum Iran steht für:
 Bistum Iran (Assyrische Kirche des Ostens)
 die anglikanische Diözese Iran